Comitatul Rankin, conform originalului din limba engleză, Rankin County, este numele a două comitate, unul din Australia, celălalt din Statele Unite ale Americii.

Australia 

 Comitatul Rankin, statul ,  (conform, RK-NSW AU) -- (Categorie și format).

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Rankin, statul ,  (conform, RK-MS US) -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Comitatul Rankin (dezambiguizare)
 Districtul Rankin
 Rankin (dezambiguizare)
 Rankin (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii